Бра́гиновка — название населённых пунктов на Украине:

 Брагиновка — до 2016 года название посёлка городского типа Зализничное в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Брагиновка — до 2016 года название села Богиновка в Петропавловском районе Днепропетровской области.